Le nom de Swyncop est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles Swyncop (1895-1970), peintre, dessinateur et lithographe belge, frère cadet de :
 Philippe Swyncop (1878-1949), peintre, dessinateur, artiste graphique, illustrateur belge.

Étymologie
de l'ancien flamand swyn, cochon et cop, tête : tête de cochon.

Homonymie de patronyme